Рейс 610 может иметь следующие значения:
 Рейс 610 Iberia
 Рейс 610 Lion Air
 Рейс 610 United Air Lines